Tusenklubben är en benämning inom svensk travsport, på de travkuskar och travtränare som har tagit 1000 segrar eller mer under sin karriär. Endast segrar tagna med svensk licens räknas.

Lista över kuskar

Referenser 

Utmärkelser inom svensk travsport
Listor med anknytning till travsport